Jaagbrug (Haarlem)
 Jaagbrug (Leiden)

Zie ook 
 Jaagpad